Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1967 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu à Bilbao, en Espagne.

L'équipe du Portugal remporte pour la onzième fois le titre européen de rink hockey et pour la quatrième fois consécutive.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Notes et références

Liens externes 
Résultats

1967
Rink hockey
Rink hockey, 1967
Événement sportif à Bilbao
Sport en Espagne en 1967
Sport en mai 1967
Rink hockey en 1967